Résultats détaillés de l'édition 2015 du tournoi d'exhibition de tennis masculin d'Abu Dhabi.

Faits marquants 
Avant la finale, Novak Djokovic déclare forfait à cause d'une fièvre, Andy Murray s'impose donc dans ce tournoi pour la deuxième fois de sa carrière.

Classement 
  Novak Djokovic ( mondial)
  Rafael Nadal ()
  Stanislas Wawrinka ()
  Andy Murray ()
  Feliciano López ()
  Nicolás Almagro ()

Tableau 

Dans le match pour la , Nicolás Almagro s'est défait de Feliciano López en deux sets (6-4, 7-6).

Notes et références 

2015
Abu Dhabi
Tennis en janvier 2015